El término PES puede referirse a:

Partidos políticos 
 Partido Encuentro Social, partido político mexicano existente entre 2014 y 2018.
 Partido Encuentro Solidario, partido político mexicano existente entre 2020 y 2021.
 Partido Europeísta, partido político español.
 Partido Socialista Europeo, un partido político europeo .

Personas 
 Adam Pesapane (Pes) director de cine de animación.

Videojuegos 
 Pro Evolution Soccer (serie) (también conocida como Winning Eleven), la saga de videojuegos de fútbol producido por la compañía japonesa Konami.
 Pro Evolution Soccer, el primer videojuego de dicha serie.

Otros 
 Policía de los Elementos del Subsuelo, el escuadrón policial de las Criaturas en la serie Artemis Fowl.
 Percepción extrasensorial.